Марк Джонсон:
  (род. 1945) — американский кинопродюсер.
  (род. 1953) — американский джазовый контрабасист и композитор. 
 Джонсон, Марк (хоккеист) (род. 1957) — американский хоккеист.
 Джонсон, Марк Стивен (род. 1964) — американский кинорежиссёр и сценарист.
 Джонсон, Марк (боксёр) (род. 1971) — американский боксёр-профессионал.